Young es una voz inglesa que significa "joven". Puede referirse a:

Toponimia 

 Young, localidad de Nueva Gales del Sur, Australia;
 Río Young, río de Australia Occidental, Australia;

 Young, ciudad de Río Negro, Uruguay;
 Young, localidad de Arizona, Estados Unidos;
 Young, localidad de Indiana, Estados Unidos;
 Isla Young, en el océano Antártico;
 Condado de Young, en Texas, Estados Unidos;

Apellido 
 Young, apellido:

Personajes 
 Ace Young (1980-), cantante y escritor estadounidense;
 Adrian Young (1969-), músico estadounidense;
 Alan Young (1919-2016), actor de película, teatro, televisión;
 Angus Young (1955-), guitarrista escocés, miembro de AC/DC;
 Brigham Young (1801-1887), profeta mormón;
 Christopher Young (1957-), compositor de bandas sonoras estadounidense;
 Denton True Cy Young (1867-1955), beisbolista estadounidense;
 Donald Young (1989-), tenista estadounidense;
 Edward Young (1683-1765), poeta inglés;
 Graham Young (1947-1990), asesino en serie británico;
 George Young (1947-), músico de rock escocés;
 Gig Young (1913-1978), actor estadounidense;
 Jeff Young (1962-), guitarrista estadounidense;
 Jesse Young (1980), baloncestista canadiense;
 John W. Young (1930-2018), astronauta estadounidense que viajó a la Luna en el Apolo XVI;
 Julianna Young (1960-), playmate del mes de noviembre de 1993;
 Kevin Young (1966-), atleta estadounidense, especialista en la prueba de 400 m vallas;
 Kim Young Sam (1927-), político de Corea del Sur;
 Lee Young-Pyo (1977-), futbolista surcoreano;
 Leroy Young (1967-), poeta beliceño;
 Lester Young (1909-1959), músico de jazz estadounidense;
 Loretta Young (1913-2000), actriz estadounidense;
 Luke Young (1979), futbolista inglés;
 Malcolm Young (1953-), un guitarrista escocés, miembro de AC/DC;
 Marvin Young (1967), conocido como Young MC, rapero anglo-estadounidense;
 Neil Young (1945-), cantante canadiense;
 Nick Young (1985-), jugador de baloncesto estadounidense;
 Paul Young (1956-), cantante pop británico;
 Paul Young (Sad Café) (1947-2000), cantante y pecusionista británico, miembro ed Sad Cafe;
 Robert Bob Young, empresario canadiense, cofundador de Red Hat;
 Robert F. Young, escritor de ciencia ficción estadounidense;
 Robert Young (1907-1998), actor estadounidense;
 Robert Clark Young (1960-), novelista estadounidense;
 Sarah Young (1971-), actriz porno inglesa;
 Sean Young (1959-), actriz estadounidense;
 Shinzen Young (n/d), maestro de meditación estadounidense;
 Stevie Young, músico escocés, hijo del también músico Alex Young;
 Steve Young (1961-), jugador de fútbol americano;
 Tata Young (1980-), cantante, actriz y modelo tailandesa;
 Terence Young (1915-1944), director de cine británico;
 Thaddeus Young (1988-), jugador de baloncesto estadounidense;
 Thomas Young (1773-1829), científico inglés;
 Vincent Young (actor) (1964-), actor estadounidense;
 Daniela Aleuy Young (1976-), cantante y compositora chilena;
 Geoffrey Winthrop Young (1876-1958), escalador inglés;

Personajes de ficción 
 Amanda Young, personaje de ficción de la saga de películas Saw;
 Charlie Young, personaje de ficción de la serie de televisión El Ala Oeste de la Casa Blanca;
Alaska Young, personaje de Ficción del Libro del autor John Green "Buscando A Alaska";

Miscelánea 
 Yong, cuarto sencillo oficial de Hollywood Undead;
 En matemática, una Tabla de Young es un objeto combinatorio;
 En resistencia de materiales, el Módulo de Young relaciona la tensión con la deformación de un medio elástico;
 La Universidad Brigham Young, en Utah, Estados Unidos;
 El Premio Cy Young, distinción otorgada en el béisbol estadounidense;
 El Experimento de Young, que contribuyó a demostrar la dualidad onda-corpúsculo;
 La revista japonesa de manga Young Magazine;
 El M. H. de Young Memorial Museum, situado en el parque Golden Gate de San Francisco;
 El Teatro Miguel Young de Fray Bentos, Uruguay;